Tadla steht für:

 Tadla, historische und geografische Region in Marokko, siehe Tadla-Ebene
 Tadla, früherer französischer Dampfer, siehe Grunewald (Schiff, 1912) #Schicksal der Schwesterschiffe und ihrer Vorläufer

Tadla ist der Familienname folgender Personen:

 Beata Edyta Tadla (* 1975), polnische Radio- und Fernsehjournalistin und Moderatorin
 Eric Tadla, polnischer Musiker